Peter de Waal (voetballer, 1973), speler van Haarlem en Zwolle.
 Peter de Waal (voetballer, 1985), speler van Apeldoorn.